C11H16N4O4 – formula molecolare della pentostatina
C11H16N4O4 – formula molecolare del razoxano

Formule molecolari